Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2006-2007 è stato il ventisettesimo organizzato in Italia.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime quattro squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off (al meglio di tre gare), le squadre classificatesi tra il 12º e il 15º posto ai play-out (stessa formula) e le 16° sono retrocesse direttamente in Serie B1.

L'unica squadra che conquista la massima serie è l'Italmoka Pozzuoli, che per la prima volta centra il salto di categoria.

Classifiche

Girone Nord

Girone Sud

Play-out

Girone A

Girone B

Play-off

Verdetti 
 Promozioni in Serie A1: Pallacanestro Napoli-Pozzuoli
 Retrocessioni in Serie B1: Basket Treviso, A.S. Vicenza, Nuova Fiamma Stabia e Meyana Mesagne
 A fine stagione, la Romasistemi Roma si fonde con il San Raffaele Roma.

Collegamenti esterni 
 Girone Nord  e Girone Sud

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2007 A2